José Martí puede referirse a:
 José Martí, político cubano.
 José Luis Martí, futbolista español.
 José Martí (F-301), fragata de la clase Tacoma (ex USS Eugene).